Я́на Оле́говна Гло́това () — российская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на 400 метров. Чемпионка России 2015 года в помещении. Мастер спорта России.

Биография 
Родилась 17 января 1995 года в Липецке.

Тренируется в Липецке под руководством Ирины Непомнящей и Любови Игаевой. С 16 лет регулярно попадала на пьедестал российских соревнований по юношескому и юниорскому возрасту. В составе сборной России стала бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров 2012 года в эстафете 4×400 метров (в тот момент она была младше большинства других участниц на 2 года). В 2013 году в итальянском Риети в ранге победительницы Первенства страны (52,69 - личный рекорд) выступала на чемпионате Европы среди юниоров. Стала 6-й в беге на 400 метров и помогла команде завоевать серебряные медали в эстафете. Спустя год на чемпионате мира среди юниоров вышла в финал на 400 метров, но осталась 5-й (53,63).

В 2015 году в возрасте 20 лет впервые стала чемпионкой страны в помещении, вырвав на финише победу у Ольги Товарновой и лидировавшей большую часть дистанции Екатерины Реньжиной. Показанное время, 52,84, стало личным рекордом Яны. Благодаря этому успеху она была включена в состав сборной России для участия в эстафете на зимнем чемпионате Европы в Праге.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Яны Глотовой на сайте all-athletics.com

Чемпионы России по лёгкой атлетике
Бегуны на короткие дистанции России
Мастера спорта России